John Mario Ramírez, ex calciatore colombiano
Mario César Ramírez, ex calciatore paraguaiano
Mario Sergio Ramírez, calciatore peruviano
Mario Ramírez Arias, arbitro di calcio guatemalteco
Mario Ramírez Torres, ex giocatore di baseball portoricano
Mario Ramírez Treviño, criminale messicano